Володимир Григорович Юсін ( , Болград, Одеська область) — український політичний діяч і футбольний функціонер. Депутат Болградської районної ради VI скликання. З 2010 року —  перший заступник голови Болградської районної державної адміністрації. Голова Федерації футболу Болградського району, президент футбольного клубу «СКАД-Ялпуг» (Болград).

Життєпис 
1974 року закінчив Свердловське військове- політичне танково-артилерійське училище, спеціальність - військова-політична артилерійська, кваліфікація - офіцер політпрацівник з вищою освітою, 1986 року закінчив військово-політичну Червонознаменну академію імені Леніна у м. Москва, спеціальність - військово-політична, кваліфікація – викладач історії та суспільствознавства.

Від 1970 до 1974 - курсант Свердловського вищого військово-політичного танково-артилерійського училища, м. Свердловськ. Від 1974 до 1978 - заступник командира роти з політичної частини
в/ч 67912, станція Білітуй, Читинська область. Від 1978 до 1983 - заступник командира батальйону з політичної частини в/ч 34931, м. Оломауц, Чехословаччина.

Упродовж 1983—1986 років - слухач військово-політичної Червонознаменної академії імені Леніна, Москва.

07.1986 до 05.1988 - заступник командира по політичній частині скороченого складу в/ч 41608, м. Кам'янка-Буська, Львівська область.

05.1988 до 05.1990 - заступник командира полку повного штату з політичної частини в/ч 74222, м. Ужгород, Закарпатська область.
 
05.1990 до 06.1992 - заступник керівника політичного відділу дивізії повного штабу в/ч 11326, керівник політичного відділу дивізії, м. Мукачево, Закарпатська область. 

07.2006 до 05.2007 - заступник головного лікаря з економічних питань Ужгородської центральної районної лікарні, м. Ужгород, Закарпатська область.
 
05.2007 до 05.2009 - головний спеціаліст відділу з питань охорони здоров’я та медичного забезпечення Ужгородської районної державної адміністрації, м. Ужгород, Закарпатська область.

З липня 2010 - перший заступник голови Болградської районної державної адміністрації.

Примітки

Посилання 
 Життєпис на вебсторінці Болградської райдержадміністрації

Радянські військовики
Українські футбольні функціонери
Політики України
Уродженці Болграда